Matt Frattin (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Traders de Fort Saskatchewan || LHJA ||58 ||49 ||34 ||83 ||75 ||15 ||5 ||6 ||11 ||10 
|-
| 2007-2008 ||Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA ||43 ||4 ||11 ||15 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA ||42 ||13 ||12 ||25 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA ||24 ||11 ||8 ||19 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA ||44 ||36 ||24 ||60 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||56 ||8 ||7 ||15 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Marlies de Toronto || LAH ||23 ||14 ||4 ||18 ||20 ||13 ||10 ||3 ||13 ||6
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH ||21 ||9 ||8 ||17 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 25|| 7|| 6|| 13|| 4|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Kings de Los Angeles || LNH || 40|| 2|| 4|| 6|| 11||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Blue Jackets de Columbus|| LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||9 || 0||0 ||0 ||4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Marlies de Toronto || LAH || 59 || 26 || 22 || 48 || 26 || 5 || 3 || 3 || 6 || 14
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 71 || 13 || 21 || 34 || 51 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || 54 || 18 || 18 || 36 || 18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Barys || KHL || 42 ||11 || 18 || 29 || 64 ||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lausanne HC || LNA || 2 ||0 || 2|| 2 || 0 ||2|| 1 || 2|| 3 || 2
|-
| 2018-2019 || Barys || KHL || 52 ||17 || 22 || 39 || 27 || 12|| 9|| 2|| 11|| 2
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL || 56|| 8|| 20|| 28|| 20|| 4|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2020-2021 || Barys || KHL || 49||11 || 16 || 27|| 16|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2021-2022 || Barys || KHL || || || || || ||

| 135 || 17 || 18 || 35 ||44 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0

Notes et références 

Naissance en janvier 1988
Naissance à Edmonton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du Barys Astana
Joueur du Lausanne HC
Joueur de l'Ak Bars Kazan